Succulenta (Netherlands), (abreviado Succulenta (Netherlands)), es una revista ilustrada con descripciones botánicas que fue editada en los Países Bajos. Comenzó su publicación en el año 1919, con el nombre de Succulenta; Nederlandsche Vereeniging van Liefhebbers van Cactussen en andere Vetplanten. Huizum, etc..

Referencias

Enlaces externos
en IPNI

Revistas de botánica